

Pessoas
Ann Donahue
Heather Donahue
Troy Donahue

Localidades

Donahue (Iowa)

Desambiguação